Плуто́н может означать:

 Плутон (134340 Pluto) — крупнейшая (наряду с Эридой) по размерам карликовая планета Солнечной системы, транснептуновый объект и десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца. Первоначально Плутон классифицировался как планета, однако сейчас он считается одним из крупнейших объектов в поясе Койпера.
 Плутон (, ) — в древнеримской мифологии повелитель загробного мира; то же, что Аид (также Дит () или Орк) у греков.
 Плутон — геологическое интрузивное образование в земной коре.
 «Плутон» () — крейсер — минный заградитель французского флота времён Второй мировой войны.
 «Плутон» () — американская государственная программа по разработке ядерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя (1957 год).
 «Плутон» — предприятие в Москве, специализирующееся на разработке и производстве магнетронов и ламп бегущей волны.
 «Плутон» — система дальней космической связи в составе украинского Национального центра управления и испытаний космических средств, построена в 1960 году возле Евпатории (Крым). Состоит из трёх антенн АДУ-1000.
 «Плутон» — французская ракетная система оперативно-тактического назначения.

См. также 
 
 
 
 Плутония
 Плутонг
 Завтрак на Плутоне